

Кармали — присілок, Аліковський район, Чувашія
 Кармали — село, Янтіковський район, Чувашія